Antonio Giacone (1914-1998) – politico italiano
Giovanni Giacone (1900-1964) – calciatore italiano